Die Superettan 2018 war die 19. Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 90. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison beginnt am 31. März und endete am 10. November 2018.

Als Absteiger aus der Allsvenskan nahmen Jönköpings Södra IF, Halmstads BK und AFC Eskilstuna teil. Aufsteiger aus der Division 1 waren IK Brage (Nordstaffel) und Landskrona BoIS (Südstaffel).

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Relegation 
Der 3. der Superettan 2018 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2018 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2019.

|}

Die Plätze 13. und 14. der Superettan 2018 spielten gegen die jeweils Zweiten der Nord-/Südstaffel der Division 1 2018 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2019.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018